Dieser Artikel behandelt die japanische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Japan nahm zum siebten Mal an der Endrunde teil und konnte sich seit der ersten Teilnahme 1998 stets qualifizieren. Wie 2018 wurde das Achtelfinale erreicht, diesmal aber im Elfmeterschießen verloren.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikation des asiatischen Fußballverbandes AFC.

Spiele 

Japan musste erst in der zweiten Runde eingreifen und traf dabei in der als Gruppenphase ausgetragenen Runde auf Tadschikistan, Kirgisistan, die Mongolei und Myanmar. Japan konnte alle acht daraus entstandenen Begegnungen gewinnen, schoss 46 Tore und kassierte zwei Gegentore. Als Gruppensieger qualifizierte sich Japan für die dritte Runde, die wieder als Gruppenphase stattfand. Hier trafen die Japaner auf Australien, Saudi-Arabien, den Oman, China und Vietnam. Die Japaner starteten mit einer 0:1-Heimniederlage gegen den Oman, konnten dann auf neutralem Platz gegen China gewinnen und verloren in Saudi-Arabien. Danach konnten sie sechs Spiele gewinnen und qualifizierten sich am vorletzten Spieltag für die WM-Endrunde. Den Gruppensieg verpassten sie durch ein 1:1 im letzten Spiel gegen den Tabellenletzten Vietnam.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Hajime Moriyasu, der die Mannschaft nach dem Achtelfinalaus bei der letzten WM übernommen hatte, in den 18 Spielen 44 Spieler ein, von denen 13 auch im Kader für die Asienmeisterschaft 2019 standen. Kein Spieler kam in allen Spielen zum Einsatz. Die meisten Einsätze hatten der Torhüter Shūichi Gonda und der Offensivspieler Takumi Minamino (je 15), Genki Haraguchi, Jun’ya Itō, Yūto Nagatomo und Kapitän Maya Yoshida (je 14) sowie Wataru Endō (13). 13 Spieler kamen mindestens in der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Ihr Debüt gaben Kaoru Mitoma und Shinnosuke Nakatani (je 3 Spiele), Tatsuhiro Sakamoto (2), Reo Hatate, Shō Inagaki sowie Ken Matsubara (je 1) in der Qualifikation. Sein 100. Länderspiel machte Maya Yoshida beim 3:0-Sieg in Tadschikistan.

Beste Torschützen waren Takumi Minamino und Yūya Ōsako mit je 10 Toren. Es folgt Jun’ya Itō mit sechs Toren, wobei ihm zweimal das einzige Tor des Spiels und damit der Siegtreffer gelang. Ihre ersten Tore für das Nationalteam erzielten Kyōgo Furuhashi, Daichi Kamada (beide insgesamt 3 Tore), Ado Onaiwu (als Hattrick), Shō Inagaki, Kaoru Mitoma, Hidemasa Morita (je 2), Kento Hashimoto, Kō Itakura, Hayao Kawabe, Ao Tanaka. Insgesamt trafen 21 Japaner und zudem profitierten sie von zwei Eigentoren, davon ein spielentscheidendes Tor. Keine der qualifizierten Mannschaften schoss mehr Tore, es gab fünf Mannschaften (England/3,80, Deutschland/3,40, die Niederlande/3,30 sowie Belgien und Marokko/je 3,13), die eine bessere Quote als die Japaner (3,11) hatten.

Zweite Runde

Abschlusstabelle der zweiten Runde 

|}

Dritte Runde

Abschlusstabelle der dritten Runde 

|}

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.

Kader 
Der Kader, der diesmal wegen der COVID-19-Pandemie aus 26 Spielern bestehen darf, wurde am 1. November 2022 benannt. Die meisten Spieler (8) spielen in der deutschen ersten oder zweiten Bundesliga, gefolgt von sieben Spielern aus der heimischen J1 League. Sieben Spieler gehörten schon zu vorherigen WM-Kadern. Am 8. November wurde Verteidiger Yūta Nakayama verletzungsbedingt durch Mittelstürmer Shūto Machino ersetzt.

Endrunde

Gruppenauslosung 
 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April 2022 war Japan Topf 3 zugeordnet und konnte Rekordweltmeister Brasilien, Titelverteidiger Frankreich oder Deutschland, aber nicht Gastgeber Katar oder anderen asiatischen Mannschaften zugelost werden. Die Mannschaft trifft in der Gruppe E, der einzigen Gruppe mit zwei Ex-Weltmeistern auf Spanien und Deutschland. Der dritte Gruppengegner, gegen welchen man im zweiten Spiel der Gruppenphase antreten wird, wurde zwischen Costa Rica und Neuseeland im interkontinentalen Play-off ermittelt. Dabei setzte sich Costa Rica am 14. Juni 2022 mit 1:0 durch. Gegen Deutschland gab es bisher nur zwei Freundschaftsspiele mit einem Remis und einer Niederlage, gegen Spanien nur eine Niederlage in einem Freundschaftsspiel. Gegen Costa Rica ist die Bilanz mit drei Siegen und einem Remis positiv – alle in Freundschaftsspielen.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe E

K.-o.-Runde

Einzelnachweise 

2022
Japan